Feszty Gyula (Ógyalla, 1854. március 1. – Budapest, 1912. november 13.) építész.

Élete
Feszty Adolf, Árpád és Béla testvére.

Tanulmányait az aacheni műegyetemen végezte. Utána Budapesten telepedett le.

Ő alapította öccse Árpád által megfestendő magyar körkép megvalósítását támogató körképtársulatot.

Édesapja, Feszty Szilveszter kérésére tervezte és építette meg Ógyallán a családi sírboltot. Az 1908 körül épült kápolnaszerű sírbolt ma is a temető legszebb épülete. Itt nyugszik ő is.

Emlékezete

Művei
Tervei szerint épült számos vidéki és budapesti középület:
 színház (Nyitra, Eperjes)
 városháza (Nyitra)
 zuglói református templom (Budapest)
 református teológiai főiskola (Kolozsvár)
 1896-ban Tatán bátyja villája mellé épített egy svájci stílusú nyaralót. A kétszintes, alpesi stílusban épített villa főhomlokzata a tó partja felé nézett. A nyaraló a tóparti sziklára épült.

Jókaival való rokonsága

Jegyzetek

Források
csemadok.sk

Szénássy Árpád 1997: A polgári építészet Feszty Gyula alkotásaiban. Komárom.

1854-ben született személyek
1912-ben elhunyt személyek
Ógyallaiak
Magyar építészek
Gyula